Övitsböle kam syfta på:
 Övitsböle, Mörskoms kommun – by i Mörskoms kommun, Nyland, finska Hyövinkylä 
 Övitsböle, Vanda stad – stadsdel i Vanda stad